Беллс (; ) — англоязычный топоним.

Топоним 
  — город в Теннесси, США.
  — город в Техасе, США.
Составные топонимы
  — поселение в Виктории (Австралия).
 Беллс-Корнерс — район г. Оттава (Канада).

Bells 
  — альбом (1965) Альберта Эйлера.
 The Bells — альбом (1979) Лу Рида.
  — американская пивоваренная компания.
  — бренд шотландского виски.

См. также 
 Белл
 Белле